Die BDO World Trophy 2018 war die insgesamt 5. Ausgabe des von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2018 in der Preston Guild Hall in Preston (England) ausgetragen wurde.

Als Titelverteidiger gingen Peter Machin bei den Herren und Aileen de Graaf bei den Damen in das Turnier. De Graaf scheiterte bereits in der 1. Runde des Damen-Turniers an Maria O’Brien. Den Titel holte sich am Ende Fallon Sherrock. Machin musste sich im Viertelfinale Michael Unterbuchner geschlagen geben. Dieser verlor das Finale gegen Glen Durrant.

Männer

Format & Qualifikation 
32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 25 besten Spieler. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch den Vorjahressieger, zwei regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Die 16 besten Spieler der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt. Die restlichen Spieler wurden den anderen Spielern zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die ersten zwei Runden wurden im Modus Best of 11 legs und das Viertelfinale im Modus Best of 13 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Halbfinals waren anschließend maximal 15 legs notwendig, während im Finale im Best of 19 legs-Modus gespielt wurde.

Teilnehmer 
Top 16 der BDO-Rangliste

Platz 17-25 der BDO-Rangliste
<li value=17>  Scott Baker
  Wayne Warren
  Chris Landman
  Michael Unterbuchner
  Darius Labanauskas
  Tony O’Shea
  Derk Telnekes
  Daniel Day
  Richie Edwards
Regionale Qualifikanten
  Pengiran Mohamed
  Justin Thompson

Play-Off Qualifikanten
  William Borland
  Dafydd Edwards
  Ryan Hogarth
  Jonathan Worsley
Gewinner der BDO World Trophy 2018
  Peter Machin

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 35.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nehmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Teilnahmeberechtigt sind die 14 bestplatzierten Spielerinnen im BDO Invitation Table. Hinzu kommen zwei weitere Spielerinnen, die zuvor ein Qualifikationsturnier durchliefen. Alle Spielerinnen starten in der 1. Runde, in welcher die acht im BDO Invitation Table bestplatzierten Darterinnen gesetzt sind und die restlichen Akteure zugelost bekommen.

In Runde 1 und im Viertelfinale wurden im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Halbfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Finale im Modus Best of 11 legs bestritten.

Teilnehmerinnen 
Top 8 der BDO-Weltrangliste:

Platz 9-14 der BDO-Weltrangliste
<li value=9>  Corrine Hammond
  Anca Zijlstra
  Rhian Griffiths
  Paula Jacklin
  Tricia Wright
  Maria O’Brien

Sieger des Qualifikationsturniers
  Rhian O’Sullivan
  Roz Bulmer

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 13.500 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartwettbewerb in England
Dartveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Preston
BDO World Trophy